Ко́ртні () — англомовне прізвище давньофранцузького походження, завезене в Англію після нормандського завоювання в 1066 році. Воно має два досить різні тлумачення: по-перше, прізвище може бути місцевим, з місць, які носять назву Куртене () в регіонах Луаре та Гатіне.  був значною французькою сім'єю, яка була тісно пов'язана як з французькими, так і з англійськими королівськими лініями; в Англії Куртене були графами Девон.

По-друге, в деяких випадках носії прізвища можуть мати ірландське походження, оскільки Кортні також є англіфікованою формою гельського «O'Curnain», нащадка Кернана (Curnan), від давньоірландського особового імені невідомого походження.

Відомі носії:
 Джай Кортні (;  1986) — австралійський актор.
 Джордж Кортні (;  1941) — колишній англійський футбольний арбітр.
  (; 1929—2011) — англійський актор.
 Том Кортні:
 Том Кортні (;  1933) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на середні дистанції.
  (;  1937) — британський актор.

Примітки